Der Name Castalia bezeichnet
 im Lateinischen eine Nymphe in der Griechischen Mythologie, siehe Kastalia
 einen Asteroiden, siehe (4769) Castalia
 der Name einer früheren Autofähre der griechischen Fährgesellschaft HML, siehe Castalia (Schiff)
 ein Bürogebäude in Den Haag, siehe Castalia (Den Haag)
 eine Simulationssoftware für Drahtlose Sensornetze, siehe Castalia (Software)
 eine Rebsorte, siehe Castela (Rebsorte)

Castalia ist der Name mehrerer Orte in den USA:
 Castalia (Iowa)
 Castalia (North Carolina)
 Castalia (Ohio)

Siehe auch:
 Castalla